Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo-Holmenkollen są ostatnimi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje są rozegrane między 20 a 23 marca. Rywalizacja odbywa się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Oslo-Holmenkollen
2014 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Sport w Oslo